Ратцингер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 
 Ратцингер, Йозеф Алоиc (1927—2022) — мирское имя папы Бенедикта XVI.
 Ратцингер, Рудольф (род. 1966) — немецкий музыкант, работающий под псевдонимом :wumpscut:.